Als Europameisterschaft 1956 oder EM 1956 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1956 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1956 in Italien
 Dreiband-Europameisterschaft 1956 in Saarbrücken (Saarland)
 Eishockey-Europameisterschaft 1956 im Rahmen des olympischen Eishockeyturniers 1956 in Cortina d’Ampezzo (Italien)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1956 in Paris (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1956 in Helsinki (Finnland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1956 in Helsinki (Finnland)
 Ruder-Europameisterschaften 1956 in Bled (Jugoslawien)

!Europameisterschaft
1956